Слана (словацк. Slaná, англ. Slana) — многозначный термин; топоним.

 Слана — одно из названий реки Шайо в Словакии и Венгрии, приток Тисы. 
 Слана — река на юго-востоке штата Аляска, США, приток реки Коппер.
 Слана — статистически обособленная местность в зоне переписи населения Валдиз—Кордова, штат Аляска, США.